Molodohvardiisk (în ) este oraș regional în regiunea Luhansk, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației orașului Molodohvardiisk era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Vezi și 
 Lista orașelor din Ucraina

Note 

Molodohvardiisk, Krasnodon, Luhansk
Molodohvardiisk, Krasnodon, Luhansk
Molodohvardiisk, Krasnodon, Luhansk